

Locais 
Julian (Califórnia), Região censo-designada nos Estados Unidos
Julian (Nebraska), vila nos Estados Unidos
Julian (Pensilvânia), Região censo-designada nos Estados Unidos

Desambiguações de prenomes